"Stenoplesictis" muhoronii је изумрла несврстана врста виверида који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје Кеније.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе врсте "Stenoplesictis" muhoronii.

Види још 
 Вивериди
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Вивериди
Изумрли сисари Африке